Плантен Крістоф (1514/20 - 1589) — голландський друкар, видавець, книготорговець французького походження; засновник першого в Голландії поліграфічно-видавничого підприємства промислового типу .
 Плантен (шрифт) — тип друкарського шрифту, створений К. Плантеном.
 Плантени — стародруки, створені Плантеном.
 Плантен (астероїд) — астероїд головного поясу, відкритий 5 лютого 1932 року К. В. Райнмутом.